Джорджо Массари (; 13 октября 1687, Венеция — 20 декабря 1766, Венеция) — архитектор Венецианской республики. Последователь Андреа Палладио и Якопо Сансовино. Работал в стиле неоклассицизма.

Биография 
Массари родился 13 октября 1687 года в семье плотника Стефано и Катерины Поль и был крещён 15 октября в церкви Святого Луки Евангелиста (Chiesa di San Luca Evangelista) в Венеции. Отец, уроженец Вико (нынешняя часть Тревизо-Брешиано), прибыл в Венецию до 1678 года. Данные о начальном образовании Джорджо Массари отсутствуют. Первые сведения о его деятельности относятся к 1712 году, когда он построил виллу Латте в Истране, но, возможно, этой работе предшествовали другие. Впоследствии, в 1715 году, он проектировал виллу Корнер Кавасагра (villa Corner di Cavasagra), позже изменённую Франческо Марией Прети. В том же году он построил Ораторий Мадонны делла Салюте (l’oratorio della Madonna della Salute) в Бадиа-Полесине по заказу Джован Франческо Лоредан.

Творчество 
Массари был последователем Бальдассарре Лонгены и продолжал классическую традицию архитектуры венецианской школы Андреа Палладио и Якопо Сансовино. Он был самым значительным архитектором, работавшим в Венеции в своё время.

Массари спроектировал Палаццо Грасси (1748—1772) и завершил Ка-Реццонико, начатое Лонгеной; в Венецианской терраферме (на материке) его основными работами являются Вилла Латте в Истране, Вилла Джованнелли Колонна в Новента-Падована и Вилла Корделлина в Монтеккьо-Маджоре. Он также создал фасад Скуолы делла Карита (La Scuola della Carità; «Братства Милосердия»; 1750), ныне Академия изящных искусств. Некоторые работы Массари были завершены его учеником Бернардино Маккаруччи.

Джорджо Массари построил несколько церквей, в том числе в городе лагуны церковь Джезуати (1726—1743), церковь Сан-Маркуола (San Marcuola) и церковь Пьета; за пределами Венеции находятся церковь Мира в Брешии (Chiesa della Pace a Brescia, 1720—1746), церкви Сант-Антонио (1731—1732) и Санто-Спирито (1738) в Удине, церковь Санта-Мария-Ассунта в Палаццоло-суль-Ольо. Он также работал над перестройкой собора в Удине (1720) и собора Падуи и многое другое.

Примечания 

Архитекторы Венеции
Персоналии:Палладианство